Termenul RCA se poate referi la:
 Răspundere Civilă Auto, asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru autovehicule
 RCA Corporation, o fostă companie americană de produse electronice, fondată sub numele Radio Corporation of America
 RCA Records, o casă de discuri care aparține acum de Sony Music Entertainment
 Conector RCA, un tip de mufă pentru semnale audio sau video